João Victor peut être :
 João Victor (1988-), footballeur brésilien évoluant au poste de milieu de terrain au Hyderabad FC ;
 João Victor (1994-), footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant à Botafogo ;
 João Victor (1998-), footballeur brésilien évoluant au poste de défenseur au FC Nantes.